Больши́е Хутора́ — село в Нижнеломовском районе Пензенской области России. Административный центр сельского поселения Большехуторский сельсовет.

Село расположено на правом берегу Ломовки в 4 км к востоку от окраин Нижнего Ломова и в 85 км к северо-западу от Пензы. С юга к селу почти примыкает село Овчарное.

По южной окраине села проходит автодорога Овчарное (М5) — Голицыно.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеломовского района